Mexikó
Palo Alto, Aguascalientes államban El Llano község központja

 USA

 Palo Alto megye, Iowában
 Palo Alto (Kalifornia)
 Palo Alto (Louisiana)
 Palo Alto (Mississippi)
 Palo Alto (Pennsylvania)
 Palo Alto (Texas)
 Palo Alto (Virginia)
Egyéb
Palo Alto, 2013-as amerikai film